Хмеле́вская — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы

И 
 Хмелевская, Иоанна (1932—2013) — польская писательница.
 Хмелевская, Ирина Валерьевна (род. 1968) — советская и российская гребчиха-байдарочница.

М, Я 
 Хмелевская, Малгожата (род. 1951) — польская монахиня из конгрегации «Хлеб Жизни».
 Хмелевская, Ядвига (род. 1954) — польская журналистка, правозащитница. Населённые пункты 
 Хмелевская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области России.
 Хмелевская — деревня в Черемисиновском районе Курской области России.

 См. также 
 Хмелевская волость